

Spanyolország
Cádiz

Fülöp-szigetek
Cadiz (Negros Occidental)

USA
Cadiz (Illinois)
Cadiz (Indiana)
Cadiz (Kalifornia)
Cadiz (Kentucky)
Cadiz (Ohio)